

Astronomia
 Alvin – cratere di Marte
 13677 Alvin – asteroide della fascia principale

Geografia
 Canada
 Alvin – località della Columbia Britannica
 Stati Uniti d'America
 Alvin – area non incorporata della Contea di Madison, in Georgia
 Alvin – villaggio della Contea di Vermilion, Illinois
 Alvin – città della Contea di Brazoria, Texas
 Alvin – città della Contea di Forest, Wisconsin

Onomastica
 Alvin – nome proprio di persona inglese maschile

Personaggi fittizi
 Alvin Seville – personaggio di Alvin and the Chipmunks

Persone
 Alvin – uno degli pseudonimi del conduttore televisivo Alberto Bonato
 Alvin – uno degli alias del cantante Gianni Coraini, meglio noto con lo pseudonimo Ken Laszlo
 Danny Alvin – batterista e bandleader jazz statunitense
 Dave Alvin – tra i fondatori, col fratello Phil, del gruppo The Blasters
 John Alvin – attore statunitense
 Phil Alvin – musicista e cantante statunitense tra i fondatori, col fratello Dave, del gruppo The Blasters

Altro
 DSV Alvin – sommergibile della United States Navy